Miejscowości w USA:
 Owego – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Owego – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
Gminy w USA:
 Owego (ang. Owego Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Owego (ang. Owego Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tioga
 Owego (ang. Owego Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom